Joan Freixas i Freixas, metge i escriptor català.
 Joan Freixas i Camps, pilot de trial català.